Нижче наведено список 59 муніципалітетів провінції Пезаро і Урбіно.

Пезаро і Урбіно